Роман Петрович Хованский (13 октября 1924 — 20 июня 1997) — стрелок 1064-го стрелкового полка  281-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта, ефрейтор. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 13 октября 1924 года в Киеве в семье рабочего. Украинец. Беспартийный.

Учился в Киеве. Образование неполное среднее. Работал на трикотажной фабрике имени Розы Люксембург слесарем, помощником машиниста паровоза в депо Киевской железной дороги.

С началом Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Киева в составе истребительного батальона. Попал в окружение и был вывезен в Германию. Бежал.

С ноября 1943 года в рядах Красной Армии. Участвовал в боях на Ленинградском, а затем на Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах.

Летом 1944 года в районе населённого пункта Липола наши бойцы остановились у высоты 171,0. Она ощетинилась железобетонными надолбами, дотами, проволокой. Нужно было взорвать надолбы и сделать проходы для танков. Выполнение этого задания было поручено Р. П. Хованскому и двум сапёрам.

Через несколько минут Р. П. Хованский с двумя сапёрами поползли в сторону высоты. Они продвигались, тщательно маскируясь, прижимаясь к земле. Все следили за их продвижением. Р. П. Хованский полз первым. Пулемётными очередями из амбразуры простреливался каждый метр. Но советских воинов укрывала земля. И вот взрыв. Взметнулись куски бетона, облако пыли. Это послужило сигналом к атаке. Танки устремились в проход.

Р. П. Хованский и его товарищи, вскочив на броню танка, первыми достигли вершины высоты. Одним прыжком они очутились в траншее противника. Огнём своего автомата Р. П. Хованский уничтожил 15 вражеских солдат, гранатами забросал дот. Взобравшись на него, он водрузил красный флаг. Увидев алое полотнище, солдаты дружно бросились в атаку и овладели высотой, а за ней и всем первым рубежом противника.

Второй вражеский рубеж, насыщенный также железобетонными дотами с бронеколпаками, был прорван в июле 1944 года. И в этом бою Р. П. Хованский сражался в первых рядах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за проявленную храбрость и мужество при прорыве долговременных укреплений и заграждений врага ефрейтору Хованскому Роману Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году, после окончания Великой Отечественной войны, Р. П. Хованский демобилизовался. Работал составителем поездов и помощником машиниста тепловоза.

Жил в Киеве. Скончался 20 июня 1997 года. Похоронен в Киеве на Городском кладбище «».

Награды 
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Литература 
 Боевые звёзды киевлян. — Киев: Политиздат Украины, 1983.

Ссылки 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена
Железнодорожники СССР